

Patronymes 

 Antoine Barnave (1761-1793), personnalité de la Révolution française

Toponymes 

 Barnave est une commune française, située dans le département de la Drôme.